Открытый чемпионат Стамбула по теннису 2017 — турнир среди мужчин
 Кубок Стамбула по теннису 2017 — турнир среди женщин